Begraafplaats Hoflaan (Scheemda) - begraafplaats in Scheemda
 Begraafplaats Hoflaan (Zoetermeer) - begraafplaats in Zoetermeer
 Begraafplaats Hoflaan - oudere naam voor de Centrale Begraafplaats West, Tilburg